Asiain puede referirse a:
Geografía
 Asiáin, concejo del municipio de la Cendea de Olza, Comunidad Foral de Navarra, España.
Personas
 Aurelio Asiain (1960 - ), escritor, poeta, ensayista, editor, traductor, crítico y fotógrafo mexicano.
 Carmen Asiaín Pereira, abogada y política uruguaya.
 Eduardo Hernández Asiaín (1911-2010), violinista cubano.
 Javier Asiáin, poeta y empresario español.
 Jaime López de Asiain (1933 - ), arquitecto, escritor, catedrático e investigador en bioclimatismo español.
 José Ángel Sánchez Asiaín, Marqués de Asiaín (1929-2016), empresario, profesor universitario y economista español.
 Tomás Asiain (1922-1989), compositor español.